Dräcktjärn kan syfta på:
Dräcktjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Dräcktjärnen, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn